Ozu puede referirse a: 
 Ozu, un personaje de la serie de TV Kappa Mikey.
 Ozú, un portal de internet.
 Ōzu, una ciudad de la Prefectura de Ehime (Japón).
 Yasujirō Ozu, cineasta japonés.